Die Bezeichnung Verbindungsbahnbrücke bezeichnet

 Eine Brücke in Wien, siehe Verbindungsbahnbrücke (Wien)
 Eine Brücke in Basel, siehe Verbindungsbahnbrücke (Basel)